Злотий - грошова одиниця в Польщі
 Злотий (станція) - назва ст. та н. п. Злоць (Zloti) часів Російської імперії